In 2021 werd het 20ste Campeonato Gaúcho Segunda Divisão gespeeld, het derde niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 2 mei tot 4 juli. Vorig jaar werd er geen competitie gespeeld vanwege de coronacrisis in Brazilië. Een groot deel van de staatscompetities werd later op het jaar en zelfs begin 2021 nog afgewerkt, behalve in Rio Grande do Sul waar de tweede divisie niet meer hervat werd en de derde divisie nooit begonnen was. Verschillende clubs die zich vorig jaar wel aangemeld hadden, waren er dit seizoen niet bij.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase
Bij een gelijkspel tellen de uitdoelpunten dubbel, is dit hetzelfde dan worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau